Ferran Carles d'Àustria (17 de maig de 1628 – 30 de desembre de 1662) fou un arxiduc austríac, arxiduc d'Alta Àustria amb Àustria Anterior i Tirol, de 1646 a 1662. Era fill de Leopold V d'Habsburg i de Clàudia de Mèdici. Va succeir al seu pare el 1632 i com que era menor d'edat va quedar sota regència de la mare fins al 1646 quan va agafar el govern.

Per finançar el seu extravagant model de vida va vendre béns i títols: per exemple va aconseguir una extraordinària suma de França a canvi de la cessió dels feus dels Habsburg a l'oest del Rin (Alsàcia, Sundgau i Breisach). També va fixar la frontera amb la Lliga Gris el 1652. Fou un governant absolutista que no va canviar cap dieta després de 1648; va fer executar il·legalment al seu canceller Wilhelm Biener el 1651 després d'un judici secret

Fou un amant de la música especialment l'òpera italiana que es va tocar molt a la seva cort. Va morir a Kaltern el 1662 sense deixar fills mascles i el va succeir el seu germà Segimon Francesc d'Habsburg

Matrimoni i fills 
Es va casar amb Anna de Mèdici filla de Cosimo o Cosme II de Mèdici, Gran Duc de Toscana i de Maria Magdalena d'Àustria († 1631). Van tenir dues filles:

 Clàudia Felicitat d'Àustria (30 de maig de 1653 – 8 d'abril de 1676), casada amb l'emperador Leopold I o Leopold VIII d'Àustria.
 Maria Magdalena d'Àustria (17 d'agost de 1656 – 21 de gener de 1669).

Ancestres

Enllaços externs 

 A listing of descendants of Maximilian I, Holy Roman Emperor 

Comtes de Tirol
Ducs d'Àustria Anterior
Arxiducs d'Àustria
Persones d'Innsbruck
Cavallers del Toisó d'Or
Morts al Tirol del Sud
Polítics austríacs